Der Express (von  ‚ausdrücken‘, PPP ). Metaphorisch: „die durch Ausdrücken gewonnene Quintessenz/Reinform von etwas“ steht für:
 Eilzustellung, schnelle Zustellung von Post oder Paketen
 Expressset (oder auch Exe), Kurzform eines Sicherungsmittels beim Klettern
 Établissements Guet et Huis, ehemalige französische Automarke
 Express Werke, deutsche Fahrrad- und Motorradmarke (1887–1960)
 EXPRESS (STEP), Beschreibungsmethode als Bestandteil des ISO-Standards STEP, siehe Standard for the exchange of product model data
 Express (Unternehmen), Textilfirma
 HMS Express (H61), britischer Zerstörer der E-Klasse im Zweiten Weltkrieg
 Express (Band), ostdeutsche Rockband
 Palm-Express, touristische Express-Buslinie
 Expreß-Polka, Schnellpolka (1866) von Johann Strauss (Sohn), op. 311
 Pony-Express, Postreiterdienst
 Chevrolet Express
 Express (Lokomotive), historische betriebsfähige Dampflokomotive in Indien
 Express Auto Company, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Express.js, serverseitiges Webframework für die JavaScript-basierte Plattform Node.js
 Express (Radsportteam), von 1937 bis 1960 bestehendes professionelles deutsches Radsportteam

geografische Objekte in der Antarktis:
 Express Cove, Bucht an der Westküste von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Express Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Expresszüge im Schienenverkehr:
 Airport Express (Hongkong)
 Allersberg-Express
 Allgäu-Express
 Allgäu-Franken-Express
 Alpen-See-Express, siehe DB-Baureihe VT 11.5 #Geschichte
 Alpen-Sylt Nachtexpress, siehe Railroad Development Corporation #Alpen-Sylt Nachtexpress
 Altamont Corridor Express
 Arctic Rail Express
 Arlanda Express
 Arosa-Express
 Arriva-Länderbahn-Express, siehe alex (Zug)
 Balt-Orient-Express
 Berlin-London-Express
 Berlin-Night-Express
 Berlin-Warszawa-Express
 Bernina-Express
 Cheltenham Spa Express
 Desert Express
 Donau-Isar-Express
 Dortmund-Siegerland-Express
 Dresden-Wrocław-Express
 Düssel-Wupper-Express
 Duronto Express
 Eastern and Oriental Express
 Ems-Leine-Express
 EuroCity-Express
 Flensburg-Express
 Flughafen-Express
 Franken-Express
 Franken-Sachsen-Express, siehe Sachsen-Franken-Magistrale #Franken-Sachsen-Express
 FernExpress, siehe Schnellzug #FernExpress (FD)
 Franken-Thüringen-Express
 Freizeit-Express Obere Donau
 Gatwick Express
 Glacier Express
 Gotthard-Express
 Gotthard Panorama Express
 Gotthard-Pullman-Express
 Grensland Express
 Hamburg-Köln-Express
 Hanse-Express
 Harz-Berlin-Express, siehe Abellio Rail Mitteldeutschland #Harz-Berlin-Express
 Heathrow Express
 Hellas-Express
 Intercity-Express
 Interexpress
 Interregio-Express
 Istanbul-Express
 Jaffar Express
 Kleber-Express
 Korea-Express
 Korea Train Express
 Klosterstadt-Express, siehe Bahnstrecke Maulbronn West–Maulbronn Stadt #Klosterstadt-Express
 Léman Express
 Leonardo Express
 Lufthansa-Airport-Express
 Maas-Wupper-Express
 Mainfranken-Thüringen-Express
 Main-Sieg-Express
 Maitree-Express
 Malpensa Express
 Metropolexpress
 Mittelhessen-Express
 Montan-Express
 Moskau-Nizza-Express
 München-Nürnberg-Express
 Nahe-Express
 Narita Express
 New-York-Express
 Nord-Express
 Northland Express
 NRW-Express
 Optima Express
 Orient-Express
 Ostende-Köln-Pullman-Express
 Ostende-Wien-Express
 Panorama Express
 Paris-Karlsbad-Express
 Porta-Express
 Pullman-Express
 Rajdhani Express
 RegioExpress
 Regional-Express
 Rhein-Express
 Rhein-Emscher-Express
 Rhein-Haard-Express
 Rhein-Hellweg-Express
 Rhein-IJssel-Express
 Rhein-Münsterland-Express
 Rhein-Ruhr-Express
 Rhein-Sieg-Express
 Rheintal-Express
 Rhein-Weser-Express
 Riviera-Express
 Roma Express
 Rome-Express, siehe Rome-Express (Zuglauf)
 Ruhr-Lenne-Express
 Samjhauta Express
 Saßnitz-Express
 Sauerland-Express
 Schleswig-Holstein-Express
 Seenland-Express, siehe Bahnstrecke Nördlingen–Pleinfeld
 Shatabdi Express
 Serra Verde Express
 Simplon-Express (1906–1919)
 Simplon-Express (1962–2001)
 Simplon-Orient-Express
 Städteexpress
 Stadt-Express
 Stansted Express
 Sud-Express
 Swiss Express, siehe Swiss Express (Zuggattung)
 Trans-Europ-Express
 Tauern-Express
 Taurus-Express
 Touristen-Express, siehe Tourex
 Trans-Eurasia-Express
 Transasia-Express
 Transatlantique-Express
 Trinity Railway Express
 TUI-FerienExpress
 UrlaubsExpress
 Venice-Simplon-Orient-Express
 Vogtland-Express, siehe Die Länderbahn #Vogtland-Expres
 Voralpen-Express
 Weser-Leine-Express
 West Coast Express
 Wien-Nizza-Cannes-Express
 Wupper-Express
 Wupper-Lippe-Express

Raumfahrt:
 Express (Satellit), russische Telkommunikationssatelliten-Serie
 Mars Express, Raumsonde der europäischen Raumfahrtbehörde ESA
 Venus Express, Raumsonde der europäischen Raumfahrtbehörde ESA

Titel verschiedener Zeitungen:
 Express (deutsche Zeitung), Boulevardzeitung im Rheinland
 Express (österreichische Zeitung), von 1958 bis 1971 erschienene österreichische Boulevardzeitung
 L’Express (Neuenburg), französischsprachige Schweizer Tageszeitung
 L’Express, französische Wochenzeitung
 Express (US-amerikanische Zeitung), die 1846 die Nachrichtenagentur Associated Press mitgründete
 Expressen, schwedische Zeitung
 express – Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, gewerkschaftsorientierte Zeitung der Neuen Linken
 Express, Website der britischen Boulevardzeitung Daily Express
 Express (kosovarische Zeitung), ehemalige Tageszeitung im Kosovo

Künstlername:
 Stereo Express, (Christophe D´Hoker), belgischer DJ, Liveact und Musikproduzent

Siehe auch:
 American Express
 Express-Klasse
 Outlook Express

 Der blaue Express

 eXXpress
 Xpress